Niels Hansen (Flensburg, 1983. július 25. –) német labdarúgó-középpályás.

Források 
Niels Hansen adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1983-ban született személyek
Élő személyek
Német labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Holstein Kiel labdarúgói
Az SC Freiburg labdarúgói
A Carl Zeiss Jena labdarúgói
A VfL Osnabrück labdarúgói